Малый Кемпаж — река в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Устье реки находится в 265 км по правому берегу реки Кемпаж. Длина реки составляет 22 км.

Высота устья — 58 м над уровнем моря.

Система водного объекта: Кемпаж → Ляпин → Северная Сосьва → Обь → Карское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов.

Примечания 

Притоки Кемпажа
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)